Germà, parentiu, vegeu germà
 Germà, equivalent a germànic (segons el DGEC, però no segons el DIEC)

Química:

 Germà (compost), tetrahidrur de germani GeH4.
 Germà (grup), hidrur de germani de fórmula general Ge_{n}H_{2n + 2}.

Onomàstica:

 Germà (militar), militar romà d'Orient
 Germà (nebot de Justinià), patrici romà d'Orient, nebot de Justinià
 Germà (consogre de Maurici), patrici romà d'Orient, consogre de Maurici
 Germà (general), general i gendre de Tiberi II
 Germà (governador), governador romà d'Orient d'Edessa
 Germà I de Constantinoble, patriarca
 Germà II de Constantinoble, patriarca
 Germà III de Constantinoble, patriarca
 Germà de Dumio, bisbe
 Germà de Luxeuil, abat
 Magí Germà i Subirà (1805-1842), mestre de capella de la catedral de Lleida.

Sants:

 Sant Germà d'Egipte
 Sant Germà d'Alexandria
 Sant Germà de Rauràcia
 Sant Germà de Tabauda
 Sant Germà d'Aquae Regiae
 Sant Germà màrtir
 Sant Germà bisbe
 Sant Germà de Man
 Sant Germà de Nicomèdia
 Sant Germà de Roma
 Sant Germà de Tessalònica
 Sant Germà de Girona
 Sant Germà de Dirraqui
 Sant Germà d'Àfrica
 Sant Germà de Besançon
 Sant Germà de Pesaro
 Sant Germà de París, bisbe de París
 Sant Germà d'Auxerre
 Sant Germà de Cosinitzes
 Sant Germà d'Escòcia
 Sant Germà de Talloires

Referències